Comitatul Cole sau Cole County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii

Cole County, Missouri
Cole County, Dakota, the original name of Union County, South Dakota